Miosga ist der Familienname folgender Personen:
 Caren Miosga (* 1969), deutsche Moderatorin und Journalistin
 Margit Miosga (* 1946), deutsche Journalistin
 Richard Miosga (* 1944), deutscher Politiker (REP), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin

Siehe auch:
 Miosge